Manciano – comune italiano in provincia di Grosseto
 Manciano La Misericordia – frazione di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo
 Manciano – località di Morlupo, comune italiano del Lazio
 Manciano – frazione di Trevi, comune italiano del Lazio